Бергс () — латышская фамилия. Известные носители:

 Бергс, Теодор (1902-1966) — латвийский и советский шахматист.
 Бергс, Фрицис (1900-1994) — латвийский политик.